Милош Бркић (певач), српски певач, учесник Звезда Гранда
 Милош Бркић (песник), српски књижевник